Lina Arvidsson kan syfta på:
 Lina Arvidsson (författare född 1979)
 Lina Arvidsson (författare född 1981)